Epoche (astronomie), een fase in de schijnbare beweging van een hemellichaam
Tijdvak (geologie) (Engels: epoch), een tijdvak, dat een onderverdeling vormt van een periode
Epoche (geodesie), het tijdstip waarop door plaattektoniek veranderende coördinaten geldig zijn.
Epoche (filosofie), opschorting van het oordeel (zie ook Stoa)